Ћосић (Гајица: Ćosić) је српско презиме. Може се односити на:

 Бранимир Ћосић
 Крешимир Ћосић
 Дворана Крешимир Ћосић
 Добрица Ћосић
 Илија Ћосић
 Урош Ћосић